Країни і народи — багатотомне країнознавче, етнографічне видання видавництва «Мысль».
 Країни і народи — книжкова серія видавництва «Наука».